Борис Фестини (Свети Иван Зелина, 28. септембар 1930 — Загреб, 8. фебруар 2013) био је југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те ▲
|-
| 1954. || Концерт || Узваник на свадби
|-
| 1959. || Лакат као такав || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1960. || Улица без излаза || /
|-
| 1962. || Прича о дјевојчици и сапуну || /
|-
| 1964. || Ноктурно у Гранд хотелу || /
|-
| 1966. || Рондо || /
|-
| 1966. || Правда || /
|-
| 1966. || Спасавање части || Лујо
|-
| 1966. || Прикупљање храбрости || /
|-
| 1968. || Маратонци (серија) || 
|-
| 1968. || Гравитација или фантастична младост чиновника Бориса Хорвата || Службеник у банци
|-
| 1968. || Жур у Магделанду || /
|-
| 1968. || Сјенке || /
|-
| 1968. || Пријетња || /
|-
| 1969. || Суморна јесен (серија)|| Илегалац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Добро јутро, господине Карлек || /
|-
| 1970. || Храњеник || Логораш
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње (серија)|| Веригин шофер
|-
| 1972. || Просјаци и синови || /
|-
| 1972. || Кипић || /
|-
| 1974. || Праведник || /
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573 || Гуска
|-
| 1976. || Њих троје || /
|-
| 1976. || Избавитељ || Апотекар
|-
| 1976. || Нина-нана за Павлицу || /
|-
| 1976. || Људи с репом || /
|-
| 1977. || Никола Тесла || Гласноговорник Вестингхоусовог музеја
|-
| 1978. || Испит зрелости || Наставник
|-
| 1978. || Мачак под шљемом ТВ серија || Домобран у купеу вагона
|-
| 1979. || Анно домини 1573  (серија) || Гуска
|-
| 1979. || Живи били па видјели || Станодавац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Луда кућа || Кино оператер
|-
| 1981. || Туропољски топ || Племенити
|-
| 1982. || Непокорени град || Поправљач радиостанице
|-
| 1983. || Узбуна (ТВ) || /
|-
| 1984. || Пет мртвих адреса || /
|-
| 1985. || Љубавна писма с предумишљајем || Лојз
|-
| 1987. || Бунда || Конобар
|-
| 1988. || Загрљај (ТВ серија) || 
|-
| 1988. || Тридесет коња || /
|-
| 1989. || Птице небеске (серија)|| /
|-
| 1989. || Човјек који је волио спроводе || Господин са штапом
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Орао || Виолинист
|-
| 1993. || Растанак || /
|-
| 1993. || Народни мученик || /
|-
| 1994. || Коситрено срце || /
|-
| 1995. || Видимо се || /
|-
| 1995. || Мртва точка || Трговац
|-
| 1982 1996. || Смоговци || Ђед Јозо / Франц
|-
| 1996. || Седма кроника || Хермит
|-
| 1997. || Комедијице || Силвестар Петрић
|-
| 1998. || Трансатлантик || /
|-
| 1998. || Кућа духова || Слуга
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те ▲
|-
| 2000. || Срце није у моди || Хирург
|-
| 2003. || Мишоловка Валта Диснија || /
|-
| 2004. || Вила Марија || Буторац
|-
| 2007. || Госпођа за прије || Старији фрањевац
|-
| 2008. || Добре намјере || Господин Кресић
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Умрли 2013.
Хрватски глумци
Југословенски глумци